Pontia steht für:

 Pontia, eine römische Senatorenfrau
 Póntia, einen Beinamen der Aphrodite, siehe Aphrodite #Aphrodite als Meeresgöttin, Argynnis
 in der Antike eine Insel im Tyrrhenischen Meer, heute Ponza (Insel)